Игнатий Български е седемнадесетият български патриарх.

В преписка от 1276/77 г. Игнатий Български е наречен „стълб на Православието“, заради заслугите му за обезсилването в рамките на Балканския полуостров на сключената от император Михаил VIII Палеолог уния с папския престол.

Бележки 

Предстоятели и патриарси на Българската православна църква
Търновска патриаршия